Кола се може односити на:

 Запрежна кола
 Аутомобил, моторно возило
 Вагон, вучено возило у железничком саобраћају

или:

 Коло (игра), народна игра, множина су кола
 , народна игра

географија:

 Кола (Бања Лука), насеље града Бање Луке, Република Српска, БиХ
 , насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Кола (Мантова), насеље у округу Мантова, Италија
 Кола (Ређо Емилија), насеље у округу Ређо Емилија, Италија
 Кола (Горња Лоара), насеље и општина у департману Горња Лоара, Француска
 Кола (град), град у Русији
 Кола (река), река у Русији
 Кола (полуострво), полуострво у Русији

остало:

 Кола (биљка)
 Кола (пиће)
 Кока-кола